Серб Новак Джокович защитил прошлогодний титул, победив в финале соревнований швейцарца Роджера Федерера со счётом 6-4, 6-3.

Посев 
Первые восемь сеяных начинают турнир со второго раунда.

 ''' Новак Джокович (Титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Энди Маррей (Третий раунд, отказ)
  Рафаэль Надаль (Четвертьфинал)
  Кэй Нисикори (Четвертьфинал)
  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
  Давид Феррер (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Полуфинал)

<li>  Марин Чилич (Первый раунд)
<li>  Григор Димитров (Второй раунд)
<li>  Фелисиано Лопес (Второй раунд)
<li>  Жиль Симон (Второй раунд, отказ)
<li>  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
<li>  Роберто Баутиста Агут (Второй раунд)
<li>  Кевин Андерсон (Третий раунд)
<li>  Джон Изнер (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Италии по теннису 2015